Francesco Sforza  kan syfta på:

 Francesco I Sforza (1401–1466), den förste hertigen av Milano av Sforzadynastin
 Francesco Maria Sforza (1491–1512), son till Gian Galeazzo Maria Sforza
 Francesco II Sforza (1495–1535), son till Ludovico il Moro, den siste hertigen av Milano av Sforzadynastin
 Francesco Sforza (1562–1624), romersk kardinal